Огни — топоним и литературное произведение:

 Огни — село в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Огни — село в Турочакском районе Республики Алтай.
 Огни — село в Раздольненском районе Крыма.
 Огни — повесть А. П. Чехова.
 «Огни» — советский фильм 1984 года режиссёра Соломона Шустера, экранизация повести А. П. Чехова

См. также 
 Дагестанские Огни
 Сибирские Огни
 Огни Москвы